Ichaso puede referirse a:
 Ichaso (Guipúzcoa), municipio de Guipúzcoa.
 Ichaso (Navarra), concejo del municipio de Basaburúa Mayor, Navarra.